Biografies:
 Madrona de Tessalònica, santa màrtir grega del segle III, venerada a Catalunya i copatrona de la ciutat de Barcelona
 Madrona de Barcelona, figura llegendària, creada a partir de la santa grega del mateix nom i amb una llegenda similar
 Toponímia:
 Madrona (Pinell de Solsonès), entitat de població del municipi de Pinell de Solsonès
 Puig Madrona, cim de la serra de Collserola entre els municipis del Papiol i de Sant Cugat del Vallès
 Riera de Madrona, curs d'aigua del municipi de Pinell de Solsonès
 Santa Madrona del Poble-sec, església parroquial del Poble-sec 
 Ermita de Santa Madrona (Barcelona), ermita situada a la muntanya de Montjuïc, de Barcelona
 Esdeveniments: Combat del Convent de Santa Madrona, episodi del setge de Barcelona de la Guerra de Successió Espanyola
 Miscel·lània: Clínica de Santa Madrona, establiment hospitalari de Barcelona ja desaparegut